Кете Нидеркирхнер:

 Нидеркирхнер, Кете (род. 1944) — немецкий политик, депутат Народной палаты ГДР.
 Нидеркирхнер, Кете (1909—1944) — коммунистка, участница немецкого движения сопротивления.